

Astronomia
 3589 Loyola – asteroide della fascia principale

Geografia
 Loyola – antica città spagnola
 Loyola – census-designated place degli Stati Uniti d'America situato in California

Persone
 César Loyola – ex calciatore peruviano
 Ignatius Loyola Donnelly – politico, saggista e studioso statunitense
 Ignazio di Loyola – religioso spagnolo
 Javier Luciano Margas Loyola  – ex calciatore cileno
 Margot Loyola – cantautrice, antropologa e musicologa cilena
 Mariana Loyola – attrice cilena
 Nelson Loyola – ex schermidore cubano
 Nilson Loyola – calciatore peruviano
 Roberto Loyola – pittore, regista e produttore cinematografico italiano
 Víctor Loyola – ex calciatore cileno
 Wilfredo Loyola – ex schermidore cubano

Pagine correlate
Loyola University